Alpine Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Alpine Hill (Massachusetts)
 Alpine Hill (Texas)

Siehe auch:
 Alpine Hills